Борис Валентинович Щербако́в  (1916—1995) — советский, российский -живописец. Народный художник СССР (1986). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

Биография 
Родился  в Петрограде в семье художника В. С. Щербакова, ученика И. Е. Репина, окончившего Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Валентин Щербаков освоил старинную технику фресок, применяя её при росписи церквей, строившихся под управлением архитектора А. В. Щусева.

Октябрьская революция и Гражданская война вынудили семью Щербаковых переехать на родину отца в Казань. В 1930-е годы семья Щербаковых возвратилась в Ленинград.

В 1933 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, который успешно закончил в 1939 году. Учился у В. Н Яковлева, В. Е. Савинского, П. М. Шухмина, И. И. Бродского. Дипломная работа художника «Редакция газеты „Правда“, год 1917-й» была показана на Всесоюзной выставке в Москве, а репродукция картины была напечатана в журнале «Огонёк».

Темы голландских натюрмортов ярко проявляются в работе «Воспоминание о старых голландцах» (1938). Одними из первых работ художника были полотна на исторические темы: «А. С. Пушкин в Петербурге», «Кремль в Ростове Великом. Вечер», «Париж. Мост Александра III», «Здесь Пушкин погребен», «Древнеримский форум». Вместе с отцом работал над росписями церковных фресок в Киеве.

Великая Отечественная война началась для художника в роли сапера, минировавшего подступы к Москве в 1941 году. Впоследствии продолжил службу в действующей армии в роли фронтового художника, выполнив более восьмидесяти работ на фронтовые темы.

В 50-60-е годы писал множество портретов выдающихся людей своего времени, среди которых писатель К. Федин, артист В. Топорков, хирург А. Вишневский, академик А. Арбузов, лётчики А. Покрышкин и И. Кожедуб.

Многие работы публиковались в журнале «Огонёк», представлялись в виде подарков иностранным дипломатическим делегациям и миссиям, а также активно продавались за рубежом, когда началась торговля советским искусством. 

Творчество художника отмечалось высокими наградами.

С 1973 года — член-корреспондент АХ СССР, с 1992 — член-корреспондент РАХ. Член Союза художников СССР (1944)

В настоящее время картины художника хранятся во многих музеях мира (Третьяковская галерея, Русский музей и др.), в дипломатических и в государственных представительствах, в том числе и в Конгрессе США, и в Белом Доме. Его работы продаются на крупнейших мировых аукционах, включая «Сотбис».

30 ноября 2021 года на аукционе «Сотбис» был установлен рекорд цены проданной картины Бориса Щербакова. Картина «В полях. Ясная Поляна» была продана за 30 240 фунтов стерлингов.

Жил в Москве: Тверская улица, дом 12, стр. 2.

Скончался 25 июля (по другим источника 24 июля) 1995 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.

Награды и звания 
 заслуженный художник РСФСР (1976)
 народный художник РСФСР (1981)
 народный художник СССР (1986)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за картину «Заседание президиума Академии наук СССР» и портреты советских учёных (с соавторами)
 медали СССР за участие в Великой Отечественной войне.

Произведения 
 Портрет Е. Н. Гоголевой (1953, Одесский художественный музей)
 «Редакция „Правды“ в 1917 г.» (1952, Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева)
 «Пепел Бухенвальда» (1961, Новокузнецкий художественный музей)
 Портрет Л. Н. Толстого
 Портрет А. С. Пушкина
 «Париж. Мост Александра III»
 Портрет А. А. Вишневского (1960)
 Портрет Е. И. Чазова

Примечания

Источники

Литература 
 

Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-пейзажисты России
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта России
Художники-фрескисты
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Сапёры Великой Отечественной войны
Похороненные на Ваганьковском кладбище